93-я гонка 500 миль Индианаполиса на автомобилях с открытыми колёсами прошла 24 мая 2009 года на овальной трассе Индианаполис Мотор Спидвей штата Индиана, в рамках гоночной серии IndyCar 2009 года. На территорию России прямую трансляцию вёл спортивный телеканал 7ТВ.

Все 33 участника гонки выступали на машинах с шасси Dallara, мотором Honda и шинами Firestone.

Дистанция гонки — 500 миль (~805 км), 200 кругов по 2,5 мили (~4 км).

Победу одержал бразилец Элио Кастроневес из команды Penske Racing, который стартовал с поула, потерял лидирующую позицию на старте, но вышел на 1 место под конец гонки.

Квалификация 
Квалификация на гонку прошла 9, 10, 16 и 17 мая. В первый день (Pole Day) определялись первые 11 мест на стартовом поле, во второй день с 12 по 22 позицию, в третий и четвёртый день (Bump day) с 23 по 33 позиции.

Первый день квалификации

Второй день квалификации

Третий день квалификации

Четвёртый день квалификации 

Не прошли квалификацию:
  Бадди Лазье
  Стэнтон Баррет
  Алекс Тальяни

Гонка 

 R — первое выступление в Индианаполисе 500

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Indianapolis 500

2009